Kabinett Netanjahu steht für folgende Regierungen in Israel:

 Kabinett Netanjahu I (1996–1999) 
 Kabinett Netanjahu II (2009–2013)
 Kabinett Netanjahu III (2013–2015)
 Kabinett Netanjahu IV (2015–2020)
 Kabinett Netanjahu V (2020–2021)
 Kabinett Netanjahu VI (2023– )